Флаг муниципального образования И́льское городское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 декабря 2010 года решением Совета Ильского городского поселения № 98 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6787.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос — зелёной, малиновой и голубой (в отношении 5:1:1) и воспроизводящее фигуры из герба поселения: на зелёной полосе, вплотную к малиновой, жёлтым цветом воспроизведена гора, уходящая за края полотнища, с вершиной подобной лежащему медведю; на малиново-голубой полосе жёлтым цветом воспроизведены два стилизованных камня, между которыми воспроизведена чёрная капля».

Обоснование символики 
Флаг Ильского городского поселения языком символов и аллегорий отражает географические, исторические и другие особенности поселения.

Главной фигурой флага Ильского городского поселения является гора с лежащим на ней медведем — аллегорией Медвежьей горы, расположенной на территории поселения.

Чёрная капля — символизирует запасы нефти, обнаруженные на землях поселения ещё в XIX веке. Нефть, обнаруженная в этих местах, буквально сочилась из земли. Первые поселенцы будущего посёлка Ильского просто собирали её вёдрами и использовали для хозяйственных нужд. В 1884 году прямо у дороги, ведущей в станицу Дербентская, была пробурена первая скважина Северского района. Нефть в ней фонтанировала сама. И в настоящее время здесь ведутся работы по бурению скважин, добыче нефти и её переработке.

Два стилизованных камня — символизируют два населённых пункта, входящих в состав городского поселения (посёлок Ильский и станица Дербентская). Они также символизируют добычу строительных материалов (камня, щебня, песка), обеспечивающих нужды городского поселения.

Малиново-голубая полоса имеет двойную символику. Малиновый цвет — символ черноморского казачества, основавшего на Кубани многие станицы, в том числе и станицу Ильскую, ставшей впоследствии посёлком. Голубой цвет — символ реки Иль, по имени которой названы посёлок и поселение.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением медведя